Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Kerry Melville 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Kerry Melville (finale)
 Assente
 Rosie Casals (quarti di finale)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Kristien Kemmer (primo turno)
 Pam Teeguarden (primo turno)
 Val Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1974